Jammu och Kashmir kan syfta på:
 Ett område som administreras av Indien som ett unionsterritorium sedan 2019, se Jammu och Kashmir (unionsterritorium)
 Ett område som administrerades av Indien som en delstat 1954–2019, se Jammu och Kashmir (delstat)
 En furstestat 1846–1954, se Jammu och Kashmir (furstestat)

Se även 
 Kashmir
 Kashmirkonflikten